Albano har flere betydninger:

 Albano Laziale - en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Albano di Lucania - en italiensk by
 Albano Sant'Alessandro - en italiensk by
 Albano Vercellese - en italiensk by